Вильгельмсхафен:

 Вильгельмсхафен — город окружного подчинения на севере Германии, в Нижней Саксонии.
 «Вильгельмсхафен» — футбольный клуб из Вильгельмсхафена.